Fort Hamilton Parkway – fermata della metropolitana di New York della linea IND Culver
 Fort Hamilton Parkway – stazione della metropolitana di New York della linea BMT West End
 Fort Hamilton Parkway – fermata della metropolitana di New York della linea BMT Sea Beach